Port lotniczy Vadul lui Voda (rum. Aeroportul Vadul lui Voda) – mały port lotniczy zlokalizowany w mieście Vadul lui Voda, w Mołdawii.

Bibliografia 
 

Vadul lui Voda